Nationale Deutsche Tennismeisterschaften der Damen 2014 — 43-й розыгрыш ежегодного показательного теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Биберахе-на-Рисе и являющегося частью календаря соревнований немецкой теннисной федерации.

В 2014 году турнир прошёл с 7 по 14 декабря. Соревнование традиционно пришлось на межсезонный период протура.

Посев 
Восьмёрка сеянных начинает турнир со второго раунда.

  Карина Виттхёфт (Финал)
  Лаура Зигемунд (Отказ)
  Нина Цандер (Четвертьфинал)
  Сара Гронерт (Полуфинал)

<ol start="5">
  Катрин Вёрле-Шеллер (Четвертьфинал)
  Юлия Киммельманн (Отказ)
  '''Антония Лоттнер (Титул)
  Таисия Мордергер (Второй раунд)
  Анна Клазен (Второй раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 Немецкий национальный теннисный чемпионат

 Клубный чемпионат Германии по теннису среди женщин 2014

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификационного турнира  

Германия
Теннис
Декабрь 2014 года
2014